«Труд» — название стадионов в России.
 «Труд» — стадион в Архангельске.
 «Труд» — стадион в Балаково.
 «Труд» — Центральный стадион профсоюзов в Воронеже с 1958 по 1973 год.
 «Труд» — стадион в Ельце.
 «Труд» — стадион в Жигулевске.
 «Труд» — стадион в Иркутске.
 «Труд» — стадион в Каспийске.
 «Труд» — стадион в Краснодаре.
 «Труд» — стадион в Махачкале.
 «Труд» — стадион в Миассе.
 «Труд» — стадион в Москве (бывший стадион «Трёхгорная мануфактура»), ныне не существует, располагался на территории нынешнего Пресненского района.
 «Труд» — стадион в Москве, расположен в Донском районе (ЮАО).
 «Труд» — стадион в Нижнем Новгороде.
 «Труд» — прежнее название стадиона «Центральный» в Новороссийске.
 «Труд» — стадион в Обнинске.
 «Труд» — стадион в Подольске.
 «Труд» — стадион в Серпухове.
 «Труд» — стадион в Тольятти.
 «Труд» — стадион в Томске.
 «Труд» — стадион в Ульяновске.
 «Труд» — стадион в Уфе.
 «Труд» — стадион в городе Шумиха (Курганская область).
 «Труд» — стадион в городе Шуя (Ивановская область).
 «Труд» — название стадиона «Строитель» в Тобольске в 1958—1960 годах.
 «Труд» — прежнее название стадиона «Центральный» в Челябинске. Примечания